Kevin Bruijsten (né le  à Nimègue) est un joueur professionnel de hockey sur glace néerlandais.

Biographie

En club 
Kevin Bruijsten est le fils de Jan Bruijsten, ancien international néerlandais, et le frère aîné de Mitch Bruijsten, également membre de l'équipe des Pays-Bas de hockey sur glace. 

Il commence sa carrière dans sa ville natale en portant les couleurs des Nijmegen Devils. En 2005, il s'engage deux ans chez les Heerenveen Flyers. Après une saison à l'Amstel Tijgers Amsterdam, il signe avec l'ESC Moskitos Essen en quatrième division allemande. En 2009, de retour aux Nijmegen Devils, il remporte le titre de champion des Pays-Bas. 

Durant l'été 2014, il signe un contrat avec les Gothiques d'Amiens.

Carrière internationale 
Il représente les Pays-Bas au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2001–2002 || Nijmegen Tigers II || Pays-Bas D2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2003–2004 || Nijmegen Tigers II || Pays-Bas D2 || 20 || 20 || 12 || 32 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2004–2005 || Nijmegen Emperors || Eredivisie || 37 || 5 || 4 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2005–2006 || Heerenveen Flyers || Eredivisie || 40 || 15 || 12 || 27 || 22 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2006–2007 || Heerenveen Flyers || Eredivisie || 38 || 11 || 17 || 28 || 12 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2007–2008 || Amstel Tijgers Amsterdam || Eredivisie || 37 || 16 || 19 || 35 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2008–2009 || ESC Moskitos Essen || Allemagne D4 || 20 || 12 || 20 || 32 || 4 || 7 || 7 || 6 || 13 || 0
|-
| 2009–2010 || Nijmegen Devils || Eredivisie || 46 || 23 || 20 || 43 || 6 || 8 || 4 || 0 || 4 || 4
|-
| 2010–2011 || Nijmegen Devils || Eredivisie || 37 || 14 || 32 || 46 || 33 || 7 || 6 || 7 || 13 || 2
|-
| 2011–2012 || Eindhoven Kemphanen || Eredivisie || 41 || 43 || 23 || 66 || 22 || 3 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2012–2013 || Heerenveen Flyers || Eredivisie || 25 || 21 || 18 || 39 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013–2014 || Heerenveen Flyers || Eredivisie || 36 || 32 || 31 || 63 || 2 || 7 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 13 || 16 || 29 || 22 || 8 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 24 || 6 || 11 || 17 || 4 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || Orli Znojmo || EBEL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dundee Stars || EIHL || 47 || 23 || 31 || 54 || 10 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Tilburg Trappers || Oberliga || 44 || 21 || 12 || 33 || 16 ||15 || 7|| 4|| 11|| 2
|-
| 2018-2019 || Tilburg Trappers || Oberliga || 41 || 26 || 21 || 47 || 14 ||17 || 14|| 8|| 22|| 6
|-
| 2019-2020 || Tilburg Trappers || Oberliga || 38 || 21 || 24 || 45 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Tilburg Trappers || Oberliga  || 38 || 20 || 22 || 42 || 18 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

|2003|| Pays-Bas -18 ans||Championnat du monde -18 ans D2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2004|| Pays-Bas -18 ans||Championnat du monde -18 ans D2 || 5 || 6 || 4 || 10 || 4
|-
|2005|| Pays-Bas -18 ans||Championnat du monde -18 ans D2 || 5 || 7 || 1 || 8 || 14
|-
| rowspan=2|2006|| Pays-Bas -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior D2|| 5 || 8 || 9 || 17 || 6
|-
| Pays-Bas||Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2007|| Pays-Bas -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior D2|| 5 || 8 || 2 || 10 || 6
|-
| Pays-Bas||Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2009|| Pays-Bas||Qualifications olympiques|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010|| Pays-Bas||Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2011|| Pays-Bas||Championnat du monde D1 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2012|| Pays-Bas||Championnat du monde D1B || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| rowspan=2|2013|| Pays-Bas||Qualifications olympiques|| 4 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| Pays-Bas||Championnat du monde D1B || 5 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
|2014|| Pays-Bas||Championnat du monde D1B || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2015|| Pays-Bas||Championnat du monde D1B || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2016|| Pays-Bas||Qualifications olympiques|| 3 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2016|| Pays-Bas||Championnat du monde D2A || 5 || 5 || 1 || 6 || 4 
|-
|2017|| Pays-Bas||Championnat du monde D1B || 5 || 1 || 1 || 2 || 2

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Nimègue
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur des Unis Flyers Heerenveen
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Dundee Stars
Joueur du HC Znojemští Orli
Attaquant de hockey sur glace